Osoby o tym nazwisku:
 Claudio Vandelli –  włoski kolarz szosowy i przełajowy, olimpijczyk
 Fernando Vandelli – włoski lekkoatleta